Вілле́р-ле-Гіз, Віллер-ле-Ґіз () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 100 км на схід від Ам'єна, 40 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 180,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-ле-Гіз на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-ле-Гіз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-ле-Гіз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-ле-Гіз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-ле-Гіз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена